CGR kan syfta på:

 CGR – ett team i IndyCar Series, NASCAR och Grand Am, se Chip Ganassi Racing
 CGR – ett CAD-dataformat för CAD-programmet CATIA, se Catia Graphical Representation
 CGR – IATA-kod för en flygplats i Brasilien, se Campo Grande flygplats
 CGR-examen – en revisorsexamen examen från Patent- och registerstyrelsen i Finland